La Bella Otero, nome d'arte di Agustina Otero Iglesias, può significare anche:

Cinema 
 La bella Otero (La belle Otero) – film del 1954 diretto da Richard Pottier con protagonista l'attrice messicana María Félix.

Musica
 La bella Otero – album del pianista Paolo Rustichelli, pubblicato nel 1983.

Televisione 
 La bella Otero – miniserie televisiva del 1984 diretta da José María Sánchez con protagonista Ángela Molina.
 La bella Otero - La regina della belle époque – miniserie televisiva del 2007 diretta da Jordi Frades.